Dans la mythologie grecque, Méléagre est le principal héros de la chasse de Calydon.
 Méléagre est une sculpture antique de ce héros conservée au musée Pio-Clementino (Vatican).
 Méléagre fut un général d'Alexandre le Grand.
 Méléagre fut roi de Macédoine en 279 av. J.-C.
 Méléagre de Gadara est un poète grec ( av. J.-C.).